

Geografia 
Richemont – comune francese del dipartimento della Mosella nella regione del Grand Est 
Richemont – comune francese del dipartimento della Senna Marittima nella regione della Normandia

Altro 
 Gruppo Richemont – holding di aziende del lusso
Arturo di Richemont – nobile francese, signore di Parthenay e conte di Richmond, dal 1393, Connestabile di Francia, dal 1425 e duca di Bretagna e conte di Montfort, dal 1457 alla morte